Schön, Schoen:
 Helmut Schön
 Jan Hendrik Schön